Backen steht für
 Backen, eine Gar- und Lockerungstechnik 

 Backen heißt im Computer-Fachjargon eine Methode, um defekte Hardware wie z. B. Grafikkarten durch Backen im Backofen wieder funktionsfähig zu machen.

Backen ist der Familienname folgender Personen:
 Dirk Backen (* 1960), General der Bundeswehr

Siehe auch:
 Backe
 Backen und Banken
 Bakken